Chrysler LHS – samochód osobowy produkowany w latach 1994-2001
Transport kolejowy w Polsce:
 Linia kolejowa nr 65 – niezelektryfikowana jednotorowa linia Hrubieszów – Sławków Południowy LHS, znana również jako Linia Hutnicza Szerokotorowa (w skrócie LHS)
 PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa – przedsiębiorstwo zarządzające linią LHS

Ciała niebieskie:
 LHS 288 – gwiazda położona w gwiazdozbiorze Kila
 LHS 292 – gwiazda położona w gwiazdozbiorze Sekstantu
 LHS 6343 – gwiazda podwójna położona w gwiazdozbiorze Lutni
 LHS 6343 C – brązowy karzeł będący składnikiem potrójnego układu LHS 6343